Rodeo kan syfta på:

Argentina 

 El Rodeo, Argentina, Catamarca,

Guatemala 

 El Rodeo, Guatemala,ort i kommunen Municipio de San Jose El Rodeo i Departamento de San Marcos,

Mexiko 

 Rodeo (kommun), Durango, 
 Rodeo, Durango, 
 San José del Rodeo, ort, Guanajuato, Guanajuato,

USA 

 Rodeo, Kalifornien, ort, Contra Costa County,